Полное или упрощённое название нескольких русских монастырей:

 Ивановский Емецкий монастырь
 Иоанно-Предтеченский монастырь (Вязьма)
 Иоанно-Предтеченский монастырь (Москва)
 Иоанно-Предтеченский монастырь (Псков)
 Иоанно-Предтеченский монастырь (Старая Ладога)
 Тобольский Ивановский монастырь